Дембі́нські () — польські шляхетські роди.

Гербу Абданк 
Шляхетський рід гербу Абданк.

Гербу Доліва 
Шляхетський рід гербу Доліва.

Гербу Нечуя 
Шляхетський рід гербу Нечуя.

Гербу Одровонж
Шляхетський рід гербу Одровонж.

Гербу Равич
Шляхетський рід гербу Равич.

Поляки
Шляхта